Bystřice, città del distretto di Benešov, in Boemia Centrale
Bystřice, comune del distretto di Jičín, nella regione di Hradec Králové
Bystřice, comune del distretto di Frýdek-Místek, nella regione di Moravia-Slesia
Bystřice nad Pernštejnem, città del distretto di Žďár nad Sázavou, nella regione di Vysočina
Bystřice pod Hostýnem, città del distretto di Kroměříž, nella regione di Zlín
Bystřice pod Lopeníkem, comune del distretto di Uherské Hradiště, nella regione di Zlín
Nová Bystřice, città del distretto di Jindřichův Hradec, in Boemia Meridionale
Velká Bystřice, città del distretto di Olomouc, nell'omonima regione
Malá Bystřice, comune del distretto di Vsetín, nella regione di Zlín